Alex Carter (1964-), un acteur canadien ; 
  (1982-), un acteur britannique.